

Cinéma et télévision 
 Hybrid est un film américain réalisé par Fred Olen Ray en 1997.
 Hybrid est un film documentaire américain réalisé par Monteith McCollum en 2000.
 Hybrid est un téléfilm américain réalisé par Yelena Lanskaya en 2007.
 Hybrid est un film américain réalisé par Éric Valette en 2011.

Musique 
 Hybrid, album de Michael Brook, sorti en 1985
 Hybrid, album de Gary Numan, sorti en 2002
 Hybrid est un album de Venturia, sorti en 2008
 Hybrid, groupe de grindcore espagnol
 Hybrid, groupe gallois de musique électronique, originaire de Swansea
 Hybryd est un groupe britannique d'électro-screamo-punk-hardcore, formé en 1999, désormais appelé Enter Shikari

Personnages 
 Hybrid est un personnage de fiction lié à Spider-Man.
 Hybrid, dans le film Terminator Renaissance sert à désigner l'apparence de Marcus Wright.

Scène démo et underground 
 Hybrid, un groupe informatique de cracker sur pc depuis les années 1990 ;

Divers 
 Hybrid, jeu de stratégie sur plateau édité par la société Rackham.
 Hybrid Synergy Drive, technologie des moteurs hybrides équipant les véhicules Toyota et Lexus
 Hybrid Air Vehicles, constructeur britannique de dirigeables hybrides

Voir aussi 
 

Homonymie de titre